Zenit steht für:

 Zenit, astronomisch der senkrecht über dem Beobachter liegende Scheitelpunkt des Himmelsgewölbes
 Höhepunkt (im übertragenen Sinne)
 Scheitelpunkt, in der Mathematik der höchste Punkt einer Bahn oder eines Weges

Zenit steht als Name für:

 Zenit (Album), sechstes Soloalbum des Hip-Hop-Musikers RAF Camora (2019)
 Zenit (Nachrichtenagentur), internationale katholische Nachrichtenagentur
 Zenit GmbH, internationale Messe- und Museumsbaufirma, seit 1958 in Köln
 Zenit (Rebsorte), eine Rebsorte

Technik:
 Zenit (Fotoapparat), Fotoapparate-Marke des russischen Herstellers Krasnogorski sawod (KMZ)
 Zenit (Höhenforschungsrakete), schweizerische Höhenforschungsrakete
 Zenit (Satellit), Serie sowjetischer Aufklärungssatelliten
 Zenit, Schiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee, siehe Fassmer SV 30
 Zenit (Trägerrakete), sowjetische Trägerrakete

Sportvereine:
 Zenit Sankt Petersburg, russischer Fußballverein
 BK Zenit Sankt Petersburg, russischer Basketballverein
 VK Zenit-Kasan, russischer Volleyballverein

Siehe auch:

 Zenith
 Kulmination, Maximum
 Zenitkamera, Lotrichtung